Hardin est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Clifford Hardin (1915-2010), homme politique américain ;
 DeVon Hardin (1986-), joueur américain de basket-ball ;
 Eddie Hardin (1949-2015), pianiste rock et auteur-compositeur-interprète anglais ;
 Garrett Hardin (1915-2003), écologue américain ;
 Lilian Hardin (1898-1971), compositrice et chanteuse afro-américaine ;
 Louis Thomas Hardin (1916-1999), compositeur et musicien américain ;
 Tim Hardin (1941-1980), musicien folk et compositeur américain ;
 Ty Hardin (1930-2017), acteur américain.

Personnage de fiction 
 Salvor Hardin, personnage du Cycle de Fondation
Hardin Scott, personnage de After (roman)

Toponyme

États-Unis 
 Hardin, ville de l'Illinois, dans le comté de Calhoun ;
 Hardin, ville du Montana, dans le comté de Big Horn ;
 Hardin, ville du Kentucky, dans le comté de Marshall ;
 Hardin, une ville  du comté de Ray, dans le Missouri.
 Hardin, une ville du comté de Liberty , au Texas.
 
Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais